Шевардна́дзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії 
 Шеварднадзе Дмитро Іраклійович (1885—1937) — грузинський художник і громадський діяч.
 Шеварднадзе Нанулі Ражденівна (1929—2004) — радянська й грузинська журналістка та діячка, дружина Едуарда Шеварнадзе з 1951 року
 Шеварднадзе Софіко Паатівна (. 1978) — журналістка, радіо-і телеведуча, продюсер.
 Шеварднадзе Едуард Амвросійович (1928—2014) — радянський і грузинський політичний і державний діяч.